Доброселье — название населённых пунктов:

Россия 
 Доброселье — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Доброселье — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Доброселье — деревня в Починковском районе Смоленской области.

Украина 

 Доброселье — село в Алёшковском районе Херсонской области.
Доброселье — с 1946 по 1995 год название села Бене в Береговском районе Закарпатской области.